Torgelow ist der Name:

 einer Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Torgelow
 der Gemeinde Torgelow am See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 des Ortsteils Torgelow-Holländerei der Stadt Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Gemeinde Falkenberg (Mark) im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, siehe Torgelow (Falkenberg)